Афа́лу-бу-Румме́ль () — могильник оранской культуры эпохи верхнего палеолита.

Открыт в 1928—1929 годах французским учёным-палеонтологом и антропологом К. Арамбуром в одноименном гроте в провинции Бежайа на северо-западе Алжира. К. Арамбур обнаружил здесь около 50 скелетов, сочетающих признаки негроидной и европеоидной (кроманьонской) рас. Скелеты из могильника Афалу-бу-Руммель (11,5−13,1 тыс. л. до н. э.) относятся к афалу-мехтоидной расе (иберо-мавританская культура).

Дальнейшие открытия в этом районе позволили установить их принадлежность к, так называемым, пре-кроманьонцам, представителям архаичных Homo sapiens, которые в то время населяли весь южный район Средиземноморского бассейна вплоть до внутренней части Сахары.

Примечания

Литература 
 
 
 Briggs L. C., The Stone age races of Northwest Africa. Camb. (Mass.), 1955.

Ссылки 
 Afalu-bu-Rummel 

Археологические объекты